Le Turmish est un pays imaginaire du jeu de rôle des Royaumes oubliés. Il est basé sur la Turquie médiévale.

C'est un pays riche en terre fertiles, composé de village et villes-états indépendantes. La vie y est calme, hormis les rares attaques de monstres.

Les habitants du Turmish sont en général grands et bronzés. Les femmes sont belles. Les hommes, surtout les marchands, portent la barbe taillée et carrée.

Les marchands turmishs sont réputés à travers le monde, et on leur fait souvent confiance, pour la grande qualité de leurs produits. Les armures turmishes sont d'excellente facture, toujours finement décorées.

Géographie
Il se trouve au sud des Iles Pirates, dans la région appelée le Golfe de Vilhon, sur le continent Féérune.

Histoire

Gouvernement
Le Turmish est une sorte de démocratie. Les habitants d'Alaghon (la plus grande ville et la capitale) élisent un conseil de citoyen, qui nomme un représentant du peuple. Tout le monde peut accéder au Conseil, peu importe la race ou l'origine sociale.

C'est le comité qui organise la défense du pays et qui choisit de louer les services d'armée mercenaires.

Région des Royaumes oubliés